Peter Müller může být:
 Peter Müller (boxer) (1927–1992) – německý boxer
 Peter Müller (hudební skladatel) (1791–1877) – hudební skladatel
 Peter Müller (lední hokejista) (1896–?) – švýcarský lední hokejista
 Peter Müller (lyžař) (* 1957) – švýcarský alpský lyžař
 Peter Müller (politik) (* 1955) – německý politik
 Peter Müller (veslař) – německý veslař